George Kynoch peut faire référence à : 

  (1834–1891), fondateur d'IMI plc, député conservateur d'Aston Manor
 George Kynoch (1946-), député du Parti conservateur écossais